Dogma, megkérdőjelezhetetlen doktrína
Dogma (1999), Kevin Smith filmje
Dogma-filmek, a Dogma 95 avantgárd filmes mozgalom alkotásai
Dogma (2000), a Septicmen együttes albuma